personen
Rafaël (kunstenaar), Italiaans kunstenaar en kunstschilder (1483–1520)
Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro, Braziliaans voetbaldoelman
Rafael Benítez, een Spaanse voetbalcoach
 Rafael da Silva, een Braziliaanse voetballer
Rafael Márquez, een Mexicaanse voetballer
Rafael Reyes, een Colombiaanse voetballer
Rafael Serrano, een Spaanse wielrenner
Rafael Cabral, een Braziliaanse voetballer
Rafael Sóbis, een Braziliaanse voetballer
Rafael Tolói, een Braziliaanse voetballer
Rafael van der Vaart, een Nederlandse voetballer
Raphael Martos Sánchez, een Spaanse zanger
Rafael (goochelaar), een Belgische goochelaar
Raffaele Riefoli, een Italiaanse zanger
Raphael, het pseudoniem van de Engelse astroloog Robert Cross Smith (1795-1832)

andere
Rafaël (aartsengel), engel uit de Bijbel
Rafaël (voornaam), jongensnaam
Rafaël (kerkgenootschap), pinkstergemeenten
Raphael (band), een Japanse rockband
Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles), een van de Teenage Mutant Ninja Turtles
Rafael Advanced Defense Systems, een Israëlisch defensiebedrijf.
Raphael (plaats), de hoofdplaats van het Mauritiaanse afhankelijke gebied Cargados Carajos
Rafaël (film), een Nederlandse film van Ben Sombogaart